Корф, Павел Иванович (1803—1867) — генерал-адъютант.
 Корф, Павел Леопольдович (1836—1913) — российский общественный деятель. 
 Корф, Павел Павлович (1845—1935) — церемониймейстер.